Сона — многозначный термин. Может означать:

Населённые пункты 
 Сона — посёлок в Карелии.
 Сона — коммуна в провинции Верона в Италии.

Реки 
 Сона — река во Франции, приток Роны.
 Сона — река в Карелии, приток Наровожа.

Прочее 
 Сона — китайский музыкальный инструмент.